Ice Cream – singolo di Raekwon del 1995
 Ice Cream – singolo dei Battles del 2011
 Ice Cream – singolo di Kim Hyun-ah del 2012
 Ice Cream – singolo di Mika del 2019
 Ice Cream – singolo delle Blackpink e di Selena Gomez del 2020
 Ice Cream – album dei Salad